
Molekulska formula -{C10H8O}- se može odnositi na:

 1-Naftol
 2-Naftol